Heaney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lawrence Richard Heaney
 Lawrence R. Heaney